Beliakova ist der Familienname von

 Anna Beliakova (* 1968), weißrussische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Liubov Beliakova (* 1967), russische Biathletin
 Olga Beliakova (* 1988), ukrainische Bodybuilderin (WM 2013) und Schauspielerin 

Siehe auch:
 Beliakow
 Beljakow